Lökskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lökskär, Nagu, Åboland, 
 Lökskär, Kimitoön, Åboland, 
 Lökskär (sydväst om Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Lökskär (öster om Pellinge, Borgå), Nyland,

Åland 

 Stora Lökskär (Lemland, Åland), 
 Lökskär (Vårdö, Åland), 
 Lökskär (Hammarland, Åland), 
 Lökskär (Mariehamn, Åland),

Se även
Lövskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar